Babel ist:
 der hebräische Name einer antiken Stadt, siehe Babylon
 eine Erzählung im Alten Testament der Bibel, siehe Turmbau zu Babel 
 ein Spielfilm, siehe Babel (Film)
 ein Roman, siehe Babel (Roman)
 ein Berg in Quebec, siehe Mont Babel
 Babel Rock, Felsen in der Antarktis
 eine Gemeinde in Frankreich, siehe Saint-Babel
 ein Softwarepaket für LaTeX, siehe LaTeX #Babel-System
 ein Brettspiel, siehe Babel (Spiel)
 ein Routingprotokoll für Computernetzwerke, siehe Babel (Protokoll)
 ein Album der britischen Band Mumford & Sons, siehe Babel (Album)
 ein Schweizer Literatur- und Übersetzungsfestival, siehe Babel (Festival)
 eine Figur in Karl Mays Drama Babel und Bibel

Babel ist der Familienname folgender Personen:
 August Babel (1892–1978), deutscher Schachmeister und -historiker
 Alexandre Babel (* 1980), Schweizer Musiker
 Balázs Bábel (* 1950), ungarischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Kalocsa-Kecskemét
 Gisela Babel (* 1938), deutsche Politikerin (FDP)
 Günther Babel (* 1952), deutscher Politiker (CSU)
 Isaak Emmanuilowitsch Babel (1894–1940), russischer Journalist und Autor jüdischer Herkunft
 Johann Baptist Babel (1716–1799), deutscher Bildhauer, Meister der schweizerischen Barockplastik
 Kurt Babel (1897–1968), sudetendeutscher politischer Funktionär (KSČ)
 Lee Babel (* 1940), deutsche Keramikerin
 Louis-François Babel (1826–1912), Schweizer Missionar
 Meike Babel (* 1974), deutsche Tennisspielerin
 Nikolaus Babel (1643–1728), deutscher Bildhauer
 Océane Babel (* 2004), französische Tennisspielerin
 Rainer Babel (* 1955), deutscher Historiker
 Ryan Babel (* 1986), niederländischer Fußballspieler
 Ulrich Babel (1931–2011), deutscher Bodenkundler
 Zoro Babel (* 1967), deutscher Komponist und Musiker

Siehe auch:
 Babbel
 Bable